Соревнования в гонке преследования на 12,5 км среди мужчин на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 14 февраля. Старт дан в 13:00 по местному времени.

В заявочный протокол было внесено 60 спортсмена из 24 стран мира по результатам спринта, который состоялся 12 февраля.  

25-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен защитил титул чемпиона мира, который он завоевал в 2020 году в Италии. Только Жаклен и серебряный призёр Себастьян Самуэльссон не допустили ни одного промаха. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в этой дисциплине Самуэльссон впервые в карьере стал призёром чемпионата мира в личном виде программы. Для шведских биатлонистов это всего вторая в истории медаль в преследовании на чемпионатах мира, ранее вторым был Карл-Юхан Бергман в 2012 году. 

Бронзовым призёром стал Йоханнес Тиннес Бё, который завоевал свою 22-ю медаль на чемпионатах мира и четвертую в гонке преследования  (Бё был серебряным призёром на чемпионатах мира 2017, 2019 и 2020 годов). За последние 15 чемпионатов мира с 2003 года норвежцы оставались без медалей в гонке преследования только один раз (2012).

Самый большой прорыв в гонке совершил француз Фабьен Клод, который стартовал 41-м и финишировал 12-м.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт. Программа
 Стартовый лист
 Итоговый протокол
Чемпионат мира по биатлону 2021